Villain ist der Familienname folgender Personen: 
 Erwin Villain (1898–1934), deutscher Arzt und SA-Führer
 Georges-Léon Villain (1881–1938), Arzt
 Heinz Villain (1921–1996), deutscher SS-Unterscharführer und Blockführer im KZ Majdanek

 Jean Villain (eigtl. Marcel Brun, 1928–2006), Journalist und Schriftsteller

 Jean Villain-Marais, Künstlername Jean Marais (1913–1998), französischer Schauspieler und Bildhauer
 Jean-Paul Villain (* 1946), französischer Leichtathlet
 Jacques Villain (1934–2022), französischer Physiker
 Minna Villain (1891–1942), deutsche Widerstandskämpferin
 Raoul Villain (1885–1936), französischer Nationalist

Siehe auch:
 Vilain
 Villain (Geauga Lake & Wildwater Kingdom), eine ehemalige Achterbahn in Geauga Lake & Wildwater Kingdom
 Villaines
 Villains (Begriffsklärung)